Erkki Penttilä ist der Name folgender Personen:

* Erkki Penttilä (Ringer) (1932–2005), finnischer Ringer
 Erkki Penttilä (Skilangläufer) (1905–2004), finnischer Skilangläufer